Der Dreiband Grand Prix 1991/1 war das 25. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 4. bis zum 6. Januar 1991 in Brøndby statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "EURO GRAND PRIX DREIBAND" ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Brøndby sein sechstes Grand-Prix-Turnier. Im Finale bezwang er den Niederländer Dick Jaspers knapp mit 3:2 Sätzen. Einen guten dritten Platz belegte der Essener Hans-Jürgen Kühl. Bei seinem ersten internationalen Auftritt belegte der erst 14-jährige Dion Nelin trotz ansprechender Leistung nur den letzten Platz.

Turniermodus 
Das komplette Turnier wurde im Doppel-K.o.-System ausgetragen. Nur das Finale ging über drei Gewinnsätze.

Hauptturnier

Siegerrunde

Trostrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1991/1
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Dänemark
Sportveranstaltung in Brøndby Kommune